Phorbas (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 Phorbas (Argos), König von Argos, Sohn des Argos oder des Kriasos
 Phorbas (Lapithe) oder ein Sohn des Triopas, ein Lapithe
 Phorbas (Phlegyer), lauerte den Reisenden an der Straße nach Delphi auf
 Phorbas (Sohn des Poseidon), Kurete aus Akarnanien, Bundesgenosse des Eumolpos im Krieg gegen Erechtheus
 Phorbas (Wagenlenker des Theseus), Erfinder der Ringkunst
 Phorbas (Sohn des Helios), Vater der Ambrakia
 Phorbas (Hirte des Laios), Aufseher der Herden des Königs Laios von Theben, der den Ödipus im Kithairon fand
 Phorbas (Vater des Ilioneus), Trojaner, vielleicht ein Begleiter des Aeneas
 Phorbas (Vater der Dexithea), der Gemahlin des Aeneas
 Phorbas (Begleiter des Dionysos), einer der zwölf Pane im Indienzug des Dionysos (Nonnos von Panopolis Dionysiaka 14,94ff)
 Phorbas (König von Lesbos), Vater der Diomede
 Phorbas (Archon), attischer Staatsmann
 Phorbas genannt als Gatte der Hekate und Vater der Skylla (Scholion zu Apollonius von Rhodos 4,828), sonst Phorkys